Уї́льський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Кзилкогинського району Атирауської області Казахстану. Адміністративний центр — село Жаскайрат.

Населення — 2298 осіб (2009; 2499 в 1999).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Кзилкогинського району